Зелёная книга:

Политические и экономические документы:
 «Зелёная книга» — устав «Союза благоденствия» (1818—1820).
  — в некоторых странах правительственное предложение об изменении политики, предназначенное для обсуждения.
 «Зелёная книга» — программный труд Муаммара Каддафи.
 «Зелёная книга» — руководство по правилам ведения партизанской войны и одновременно кодекс Ирландской республиканской армии.
 «Зелёная книга» ФРС — экономический прогноз с различными сценариями, подготавливаемый служащими Федеральной резервной системы для Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Технические стандарты:
 Зелёная книга (The Green Book) — один из стандартов для компакт-дисков, см. Rainbow Books.
 Зелёная книга — документ радужной серии NIST, описывающий принципы использования паролей.
 Зелёная книга — «Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry», стандарты по обозначениям физических величин, единиц и символов, составленные совместно ИЮПАК и ИЮПАП, см. также Номенклатура ИЮПАК.

Справочная и художественная литература:

 «Зелёная книга» — путеводитель для чернокожих автомобилистов в США (1936—1966).
 «Зелёная книга» — раздел «Хазарского словаря» Милорада Павича — исламские источники о хазарском вопросе.

Прочее:
 «Зелёная книга» — российское экоиздательство.
 «Зелёная книга» — американский фильм 2018 года.
 «Зелёная книга» — книга художника Алексея Парыгина, 1989 года.

См. также 
 Зелёная книга Украины
 Красная книга (значения)
 Жёлтая книга (значения)
 Цветные книги
 Green Book

Книги по алфавиту